Perraudin ist der Familienname folgender Personen:

 André Perraudin MAfr (1914–2003), Erzbischof ad personam von Kabgayi
 Jean-Pierre Perraudin (1767–1858), Schweizer Naturbeobachter
 Petra Wolf-Perraudin, deutsche Opern- und Konzertsängerin in der Stimmlage Mezzosopran
 René Perraudin (* 1947), deutsch-französischer Filmschaffender
 Wilfrid Perraudin (1912–2006), französischer Maler